Inamicul public  se poate referi la:

Filme 
 1931 Inamicul public (film din 1931 (), film american de William A. Wellman;
 1934 L'Ennemi public 1 (), film american de W. S. Van Dyke;
 1953 Inamicul public nr. 1 (L'Ennemi public nº 1), film franco-italian de Henri Verneuil;
 1957 L'Ennemi public, film american de Don Siegel;
 1993 Ennemi public, film american de Bryan Singer;
 2005 Ennemis publics, film francez de Karim Abbou și Kader Ayd;
 2008 L'Ennemi public nr. 1, film franco-canado-italian de Jean-François Richet;
 2009 Ennemis publics ou , film american de Michael Mann.